Ataquines kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ataquines (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Ataquines (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar